Bahir steht für:
 Sefer ha-Bahir, ein anonymes Werk der jüdischen Mystik

Bahir ist der Familienname folgender Personen:
 Aryeh Bahir (1906–1970), israelischer Politiker